Die unentschuldigte Stunde ist der Titel von:

 Die unentschuldigte Stunde (Theaterstück), Theaterstück von Stefan Bekeffi und Adorian Stella
 Die unentschuldigte Stunde (1937), Verfilmung des Theaterstücks von E. W. Emo
 Die unentschuldigte Stunde (1957), Verfilmung des Theaterstücks von Willi Forst